Jarosław Kalinowski (ur. 1962) – polski polityk
 Jarosław Kalinowski (ur. 1969, zm. 1997) – polski żużlowiec
 Jarosław Kalinowski (ur. 1979) – polski koszykarz